Маза:
 Маза, Жак Франсуа Марк (1765—1805) — французский военный деятель, полковник.

Населённые пункты 
 Маза — село в Ахтынском районе Республики Дагестан
 Маза — деревня в Кадуйском районе Вологодской области.
 Маза — деревня в Ковернинском районе Нижегородской области.
 Маза — село в Шигонском районе Самарской области

Реки 
 Маза — река в Вологодской области, приток Колпи.
 Маза — река в Радищевском районе Ульяновской области, приток Терешки.
 Маза — река в Хвалынском районе Саратовской области, приток Терешки.
 Маза — река в Вольском районе Саратовской области, приток Терешки.
 Маза — река в Самарской и Ульяновской областях, приток Усы.
 Маза — река в Самарской области, впадает в Куйбышевское водохранилище.

См. также 
 Мазза